Aubigné puede referirse a:

 La comuna francesa de Aubigné, en Deux-Sèvres.
 La comuna francesa de Aubigné, en Ille y Vilaine.